Клавдия Алексе́ева:
 Алексеева, Клавдия Ильинична (1913 — ?) — рабочая совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Алексеева, Клавдия Сергеевна — доярка, Герой Социалистического Труда.